Черёмин — русская фамилия.

Известные носители 
 Черёмин, Виктор Александрович (1923—1998?) — советский архитектор, проектировщик и строитель наземных и подземных объектов Московского и Нижегородского метрополитенов.
 Черёмин, Георгий Сергеевич (1916—1993) — советский литературовед, критик.
 Черёмин, Сергей Евгеньевич (род. 1963) — российский топ-менеджер, государственный деятель.